Il doppio del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Melo e Horacio Zeballos che hanno battuto in finale Ramón Delgado e André Sá 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ramón Delgado /  André Sá (finale)
 Rik De Voest /  Dick Norman (primo turno)

 Chris Drake /  David Martin (primo turno)
 Marcelo Melo /  Horacio Zeballos (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2007